Рейс 811 может иметь следующие значения:
 Рейс 811 United Airlines
 Рейс 811 Аэрофлота